

Niemcy 
 Scheidegg – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Lindau (Bodensee)

Szwajcaria 
 Grosse Scheidegg – przełęcz
 Kleine Scheidegg – przełęcz

Zobacz też 
 Rigi-Scheidegg
 Scheideck